

Hydronyme 
 La Vaïre est une rivière de France, affluent du Coulomp en rive droite, et donc sous-affluent du Var. Elle coule dans le département des Alpes-de-Haute-Provence, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Toponymes 
 Vaire est, depuis le , une commune nouvelle française située dans le département du Doubs en région Bourgogne-Franche-Comté.
 Vaire-le-Petit est une ancienne commune française située dans le département du Doubs en région Bourgogne-Franche-Comté.
 Vaire-Arcier est une ancienne commune française située dans le département du Doubs, en région Bourgogne-Franche-Comté, à 10 km au nord-est de Besançon.